La denominación Shah Abbas puede referirse a:
 Abás el Grande (1571-1629), sha de Irán de la dinastía de los safávidas que reinó de 1587 a 1629.
 Abbas II de Persia (1632-1666), sha de Irán safávida que gobernó de 1642 a 1666.
 Abbas III de Persia (f. 1739), sha de Irán safávida que gobernó de 1732 a 1736.